Suorajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suorajärvi (sjö, lat 66,37, long 29,05), Norra Österbotten, 
 Suorajärvi (sjö, lat 66,18, long 29,43), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar